Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie
 Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie
 Miejska Biblioteka Publiczna z Oddziałem Dziecięcym w Czarnkowie
 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie
 Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
 Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
 Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie